Deux Interstate highways ont pour nom Interstate 670.
 Interstate 670 au Kansas et au Missouri
 Interstate 670 en Ohio

Voir aussi